Кубок Нідерландів з футболу 2015–2016 — 98-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка в 12 раз став Феєнорд.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>26 серпня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 вересня 2015

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>24 вересня 2015

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>29 жовтня 2015

|}

Четвертий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>15 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>16 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>17 грудня 2015

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>3 лютого 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>4 лютого 2016

|}

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>2 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>3 березня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Королівської федерації футболу Нідерландів  
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2015–2016
Нідерланди
Нідерланди
2015 у нідерландському спорті
2016 у нідерландському спорті